Рейф Джо́зеф Сполл (; род. ) — британский актёр. Наиболее известен по ролям в трилогии фильмов «Три вкуса Корнетто», где он сыграл Ноэля в «Зомби по имени Шон» (2004), Энди Картрайта в «Типа крутых легавых» (2007), а также покупателя дома в «Армагеддеце» (2013).

Кроме того, Сполл появился в таких фильмах, как «Хороший год» (2006), «Один день» (2011), «Аноним» (2011), «Прометей» (2012), «Жизнь Пи» (2012), «Игра на понижение» (2015), «Большой и добрый великан» (2016), «Ритуал» (2017), «Мир юрского периода 2» (2018) и «Люди в чёрном: Интернейшнл» (2019). Он исполнил главную роль Пита Гриффитса в сериале «» (в период 2010—2011 годов), а также снялся в таких сериалах, как «Граница тени» и «Чёрное зеркало».

Биография

Юность 
Сполл родился в больнице King’s College Hospital в Камберуэлл, Лондон. Сполл был вторым ребенком в семье Шейн (в девичестве Бейкер) и Тимоти Споллов. Рейф пошел по стопам отца, в отличие от двух своих сестер, Мерседес и Паскаль, учительницы начальных классов и дизайнера текстиля, соответственно. По словам Рейфа, его отец стал звездой театральных подмостков после того, как сыграл в пьесе Outside Edge. Рейфа назвали в честь главного героя в пьесе «Рыцарь Пламенеющего Пестика», в которой сыграл его отец в Королевской шекспировской компании в 1981 году, впоследствии сам Рейф сыграл в этой же пьесе в 2005 году. Он учился в школе Haberdashers' Aske’s Hatcham College в Нью Гросс, но впоследствии покинул её из-за плохой успеваемости. После нескольких неудач поступить в театральные училища, он примкнул к труппе Национального молодёжного театра.

Работы в театре 
Его карьера началась после того, как его заметил агент в Национальном Молодёжном театре (глава театра Николас Никлби), и с тех пор он стал появляться на телевидении, в кино- и радио-постановках. Он также работал с группой Arkane.

Работы в кино 
В 2011 году он принял участие в картине «Аноним» американо-немецкого режиссёра Роланда Эммериха, в котором исполнил роль великого драматурга Уильяма Шекспира.

Личная жизнь 
В 2004—2006 годах он встречался с коллегой по фильму «Клуб Дряни» Элис Ив. В 2007 году встречался с дизайнером-стилистом Александрой Манн. Живёт в Западном Кенсингтонее с женой Элиз дю Туа, на которой женился 14 августа 2010 года, и детьми — дочерью Линой (род. 2011) и сыном Рексом (род. 2012).

Фильмография

Работы в театре

Работы на радио 
 The Real Thing (2006, BBC Radio 4) в роли Билли
 Hide (2007, BBC Radio 3) в роли осужденного
 Words and Music: Crushed (2008, BBC Radio 3) приглашенный гость
 The Daily Bacon (2010, BBC Radio 5 Live)

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью о Би-би-си Клуб Дряни

Члены Национального молодёжного театра